Liste der Kulturdenkmale in Endingen kann bezeichnen:

 Liste der Kulturdenkmale in Endingen am Kaiserstuhl für die Stadt Endingen am Kaiserstuhl
 Liste der Kulturdenkmale in Balingen#Endingen für den Ortsteil Endingen der Stadt Balingen